Пронское — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Пронское — деревня в Лиозненском районе Витебской области.

Россия 
 Пронское — деревня в Курском районе Курской области.
 Пронское — деревня в Одинцовском районе Московской области.

См. также 
 Пронское водохранилище
 Пронское княжество